

Sigle 
 Navio da República Portuguesa – prefisso navale della Marina militare portoghese
 Nordiska rikspartiet – Partito del Reich Nordico, partito politico svedese

Codici 
 nrp – codice ISO 639-3 della lingua picena settentrionale